Николай Николаевич Никольский:
 Никольский, Николай Николаевич (1931—2021) — советский и российский цитолог, академик РАН.
 Никольский, Николай Николаевич (в монашестве Николай; 1879—1928) — епископ Русской православной церкви, епископ Вязниковский, викарий Владимирской епархии.